Zielony Rycerz
 Pan Gawen i Zielony Rycerz
 Zielony Rycerz. Green Knight
 Franklin i zielony rycerz